US Open 1968 var den 88. udgave af US Open gennem tiden men den første udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var den fjerde grand slam-turnering i 1968 og blev spillet på græsbaner i West Side Tennis Club i Forest Hills, New York City, USA i perioden 29. august - 10. september 1968. Det var første gang i mesterskabets historie, at amatører og professionelle spillede side om side, og det var ligeledes første gang, at der blev spillet om egentlige præmiepenge, og den samlede præmiesum androg $ 100.000.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Arthur Ashe, som i finalen besejrede Tom Okker med 14-12, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3, og som dermed blev den første amerikanske vinder af titlen siden Tony Trabert i 1955. Ashe var imidlertid renlivet amatør uden ret til at modtage pengepræmier, så han gik glip af førstepræmien på $ 14.000.

Damesingletitlen og 1.-præmien på $ 6.000 blev vundet af Virginia Wade, som dermed vandt den første grand slam-titel i sin karriere. Det var første og eneste gang, at hun vandt US Open-mesterskabet, og det var første gang siden 1930 at turneringen fik en britisk vinder. I finalen vandt Wade med 6-4, 6-2 over den forsvarende mester, Billie Jean King.

I herredoubleturneringen gik sejren til værtslandets Bob Lutz og Stan Smith, som begge vandt den første grand slam-titel i deres karrierer. I finalen besejrede de Arthur Ashe og Andrés Gimeno med 11-9, 6-1, 7-5. Endelig gik damedoubletitlen til Maria Bueno og Margaret Court, der vandt over Rosie Casals og Billie Jean King i finalen med 4-6, 9-7, 8-6. Dermed vandt Bueno titlen for fjerde og sidste gang, og det var samtidig den 11. og sidste grand slam-titel i alt i damedouble i hendes karriere. For Courts vedkommende var sejren hendes anden US Open-titel i damedouble, efter at hun første gang havde vundet i New York City i 1964 sammen med Robyn Ebbern, og det var hendes 10. grand slam-titel i damedouble i karrieren.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 1968 androg $ 100.000.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fire mesterskabsrækker, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle 

Herresinglemesterskabet havde deltagelse af 96 spillere og blev vundet af femteseedede Arthur Ashe, som i finalen besejrede 8.-seedede Tom Okker med 14-12, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3, og som dermed blev den første amerikanske vinder af titlen siden Tony Trabert i 1955. Finalen var oprindeligt programsat til fredag den 8. september men blev først spillet lørdag den 9. september, fordi hele fredagsprogrammet blev aflyst på grund af regnvejr. 

US Open-titlen var Ashes første af de tre grand slam-titler i herresingle, som amerikaneren vandt i løbet af sin karriere, og det skulle vise sig at blive den eneste gang, han sejrede i US Open-mesterskabet i herresingle. Tom Okker var til gengæld den første hollandske spiller i en grand slam-finale i herresingle, og finalepladsen blev hollænderens bedste grand slam-resultat i single i karrieren.

Arthur Ashe var renlivet amatør uden ret til at modtage pengepræmier, så han gik glip af førstepræmien på $ 14.000 og måtte i stedet nøjes med en per diem-udbetaling på i alt $ 280 – $ 20 pr. turneringsdag plus to træningsdage – og eftersom han spillede på USA's Davis Cup-hold, blev hans hotelophold i New York City betalt af USLTA. Okker var under de nye internationale regler registreret som ikke-professionel med ret til at modtage præmiepenge, og han sikrede sig de $ 14.000, da han dagen efter finalen vandt et opgør om førstepræmien mod Ken Rosewall, der var den eneste af de professionelle spillere, der formåede at spille sig frem til semifinalerne.

Damesingle 

Turneringen havde deltagelse af 64 spillere, og mesterskabet og 1.-præmien på $ 6.000 blev vundet af Virginia Wade, som dermed vandt den første af sine tre grand slam-titler. Det var første og eneste gang i sin karriere, at hun vandt US Open-mesterskabet, og det var første gang siden 1930 at turneringen fik en britisk vinder. I finalen vandt Wade med 6-4, 6-2 over den forsvarende mester, Billie Jean King.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 48 par, og kampene blev spillet bedst af tre sæt, bortset fra semifinalerne og finalen, som blev spillet bedst af fem sæt. Sejren gik til værtslandets Bob Lutz og Stan Smith, som begge vandt den første grand slam-titel i deres karrierer. I finalen besejrede de Arthur Ashe og Andrés Gimeno med 11-9, 6-1, 7-5.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, og titlen gik til Maria Bueno og Margaret Court, der i finalen vandt over Rosie Casals og Billie Jean King med 4-6, 9-7, 8-6. Dermed vandt Bueno US Open-mesterskabet i damedouble for fjerde og sidste gang, og det var samtidig den 11. og sidste grand slam-titel i damedouble i hendes karriere. For Courts vedkommende var sejren hendes anden US Open-titel i damedouble, efter at hun første gang havde vundet i New York City i 1964 sammen med Robyn Ebbern, og det var hendes 10. grand slam-titel i damedouble i karrieren.

Mixed double 
Der blev ikke spillet noget mixed double-mesterskab i forbindelse med US Open 1968. Resultaterne fra det amerikanske mesterskab i mixed double, der blev spillet en måned tidligere i Boston ses ofte angivet som resultatet af US Open-mesterskabet i mixed double 1968.

Kilder / eksterne henvisninger 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – US Open 1968  
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – US Open 1968 
 ATP World Tour - Arthur Ashe's Historic 1968 US Open Win (9. september 2018)

Noter 

1968
Tennis i 1968